Супранович:
 Супранович, Ирина Александровна (род. 1973) — белорусский государственный и политический деятель.
 Супранович, Никита Витальевич (род. 2001) — белорусский футболист.